Varios países tuvieron o tienen un Ministerio de Ferrocarriles:

 Ministerio de Ferrocarriles (China)
 Ministerio de Ferrocarriles (India)
 Ministerio de Ferrocarriles (Japón)
 Ministerio de Ferrocarriles (Unión Soviética)